Le contexte d'un  (parfois nommé contexte social) inclut les circonstances et conditions qui l'entourent ; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse littéraire est aujourd'hui utilisé dans de nombreuses disciplines scientifiques. Suivant la discipline en question le sens que l'on donne au concept de contexte mérite d'être précisé. 

Le contexte peut être général ou particulier selon différents documents. Attention un texte peut avoir été écrit longtemps après les événements qu'il raconte, il y a alors un décalage chronologique. Il y a alors le contexte des faits racontés et celui de l'énonciation (moment de la rédaction du document).

Contexte de la communication 

 En linguistique, en communication et en sociologie, le contexte est l'un des facteurs de la communication, qui influe sur le sens d'une partie du message (par exemple, une phrase) et sur sa relation aux autres parties du message (par exemple, un discours). Il correspond à l'environnement dans lequel la communication a lieu, et à n'importe quelles perceptions de l'environnement général qui peuvent être associées à la communication. Ainsi, le contexte est le cadre de perception à travers lequel on émet ou on reçoit un message (il est à différencier du cotexte).
 En intelligence artificielle, le contexte est très fortement relié à ses propriétés en communication, linguistique et philosophie. La recherche scientifique est effectuée sur la façon dont ces aspects peuvent être modélisés dans des systèmes informatiques (par exemple basés sur la logique) pour l'utilisation dans le raisonnement automatique.
 En psychologie, le contexte réfère aux stimulus d'arrière-plan qui accompagnent certains types d’événements de premier plan. Par exemple, si un rat  est en train de fureter et est effrayé par un chat, l'endroit (et probablement le moment) de l'exploration est le contexte et le chat est l’événement de premier plan. Il semble y avoir une structure neurale spécialisée, l'hippocampe, pour le traitement de certains types de contextes.
 Dans le domaine du traitement de l'information, du renseignement ou de l'intelligence économique le contexte est similaire à la définition d'une situation. Un contexte se compose d'informations faisant référence à un ou plusieurs événements. Le but de la démarche d'étude et d'analyse est de construire le contexte informationnel. Voir Cycle de renseignement.
 Dans la publicité contextuelle, le contexte décide quelle publicité proposer sur une page particulière basé sur le contenu de la page

En art 
 En art contemporain, le contexte est souvent utilisé pour décrire tout ce qui entoure l'objet d'art ou le geste artistique. Par exemple, la manière selon laquelle une peinture est accrochée dans une galerie, la situation politique et sociale d'un acte artistique, la fonction du lieu d'actualisation, etc. Les références en la matière sont le manifeste de Jan Swidzinski, les travaux critiques de Paul Ardenne et les recherches de John Cornu.
 Dans les comédies de situation, le contexte est constitué par les problématiques et tendances ambiantes de l'époque où la série se situe, par exemple la sitcom "I love Lucy" reflète beaucoup de problématiques et tendances de son contexte des années 1950.

En sciences

Histoire 
 En archéologie, le contexte (localisation physique) d'une découverte peut être d'une signification majeure. Voir stratification. Plus précisément, un contexte archéologique est un événement dans le temps qui a été préservé dans les enregistrements archéologiques. Le creusement d'un puits ou d'une fosse dans le passé est un contexte, tandis que le matériau le remplissant en sera un autre. De multiples comblements, vus comme des couches en section archéologique signifieraient de multiples contextes. Des caractéristiques structurelles, des dépôts naturels et des inhumations sont aussi des contextes. En séparant un site en ces unités basiques, discrètes, les archéologues sont capables de créer une chronologie de l'activité sur un site, de le décrire et de l'interpréter.

Informatique 
 En informatique, le contexte est l'ensemble des conditions sous lesquelles un dispositif est en train d'être utilisé, par exemple l'occupation actuelle de l'utilisateur. Voir aussi conscience contextuelle, commutation de contexte.

Religion 
 Dans les études bibliques, le contexte indique la relation harmonieuse des versets des écritures ou de la portion de texte étudiée d'après la règle du 'texte dans le contexte'. On devrait se conformer à un sens scripturaire pour soutenir une relation étroite avec le passage immédiat lorsque l'on essaie de déterminer le sens des écritures. Le contexte des écritures devrait aussi suivre le but et l'objectif observés par l'écrivain originel avec un regard envers la transmission de la vérité scripturaire à l'audience effective. Voir l'herméneutique historico-grammaticale.

Journalisme 
 Contexte (média)

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

Information géographique
Communication humaine
Terme courant en science
Intelligence artificielle